Lansac pode se referir a:

 Lansac (Gironde)
 Lansac (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Lansac (Pirineus Orientais)

Desambiguações de topônimos